Bumblebee désigne en anglais les insectes du genre Bombus, plus communément appelés bourdons.

Toponymes
 Bumble Bee, ville fantôme en Arizona (États-Unis) et rivière éponyme

Musique 
 Bumble Bee Slim (1905-1968), musicien
 Bumble Bees, single du groupe Aqua sorti en 2000

Personnages de fiction 
 Bumblebee, personnage de Transformers
 Bumblebee (comics), personnage de fiction de DC Comics, membre des Teen Titans 
 Bumblebee Man (en français l'Homme-abeille), personnage des Simpson

Cinéma
 Bumblebee, film américain réalisé par Travis Knight et centré sur le personnage de Transformers, Bumblebee.

Divers
 ADI Bumble Bee, autogire ultra-léger dont le premier vol remonte à 1983
 Bumblebee, une implémentation open source de Nvidia Optimus pour Linux
  Projet de missile mer-air de la Marine de guerre américaine menée immédiatement après la Seconde Guerre mondiale

Notes